Jméno René Černý nese více osobností:
 René Černý (voják) (1914–1950) – český důstojník, účastník zahraničního odboje, popravený v politickém procesu
 René Černý (politik) (* 1971) – český politik hnutí ANO, 1. náměstek primátorky města Brna